Thomas-Mann-Schule bzw. Thomas-Mann-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:

 Thomas-Mann-Gymnasium in Budapest, siehe Deutsche Schule Budapest
 Thomas-Mann-Schule (Lübeck)
 Thomas-Mann-Gymnasium (München)
 Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee